Odběrové místo nebo odběrné místo může mít různé významy:

Místo pro:
 odběr vody, zejména pitné
 nabírání vody, typicky z cenného pramene minerální vody, např. kyselky
 odběr vody vodovodem
 odběr skrze inženýrské sítě na jejich rozhraní, v přípojném místě, typicky tzv. u paty domu:
 odběr vody, rozhraním je vodoměr
 odběr elektrické energie, rozhraním je elektroměr
 odběr tepla např. pro topení úv nebo TUV, rozhraním je průtokoměr typicky bezkontaktní dopplerovský průtokoměr v kombinaci s měřením rozdílu teplot pro integrační čítání tepelné energie a pro ekvitermní regulaci
 odběr krve venepunkcí
 pro lékařské vyšetření a krevní rozbor
 pro darování krve
 odběr biologických vzorků pro epidemiologické vyšetření
 pouliční stánky pro virologický rozbor na COVID-19 a potvrzení bezinfekčnosti na základě virologických (samo)testů, antigenních nebo PCR

Související články 
 dodavatel
 odběratel/spotřebitel
 odběrné předávací místo
 přípojka